Контра:
 Ко́нтра (от контрреволюция) — распространённое во время Гражданской войны в Советской России разговорное наименование деятельности контрреволюционных сил и их самих как таковых — сторонников Белого движения и прочих; впоследствии — обозначение мнимых или реальных противников советской власти.
 Ко́нтра — карточная игра, распространённая в Российской Империи в XVIII веке.
 Контра — вид заявки в бридже.
 Contra — первая игра из серии видеоигр для компьютеров, приставок и игровых автоматов.
 Контра́ — разговорное название серии игр Counter-Strike.
 Контра — противостояние интересов, ссора (иметь контру, быть в контрах).

Фамилия 
 Контра, Антон (род. 1932) — датский скрипач венгерского происхождения.
 Контра, Космин (род. 1975) — румынский футболист.
 Контра, Ференц (род. 1954) — венгерский дипломат, в прошлом посол Венгрии в России, на Украине и в Белоруссии.

См. также